1. razred Baranjske nogometne lige je bio najniži rang natjecanja u NP Beli Manastir. Prvak lige bi se kvalificirao u Baranjsku ligu.

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1977-78
Baranja-1